Amerikai Egyesült Államok
 Alto (Arizona)
 Alto (Georgia)
 Alto (Indiana)
 Alto (Kalifornia)
 Alto (Michigan)
 Alto (Texas)
 Alto (Új-Mexikó)
 Alto (Washington)
 Alto (Wisconsin)

 Brazília
 Alto (Teresópolis)

 Olaszország
 Alto (Piedmont)